

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Dachowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew 
 Dachowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik